

Biografia 
Secondo gli Annali del Regno dei Franchi, nel 789 Carlo Magno fece una campagna contro i Liutici. Dopo che l'esercito franco-sassone ha attraversato il fiume Elba, fu raggiunto dai Sorbi ed Obodriti, guidato dal re Obodrita Witzan. I Liutici non resistettero a lungo, si sottomisero e consegnarono gli ostaggi. Carlo I affidò il paese conquistato al principe di Obodrita Drasco, che fu ucciso intorno all'810. I Liutici furono respinti al fiume Peene. Negli annali, inoltre, c'è scritto che Bulling II morì su una delle città vicino al fiume Peene, ma non viene precisato in quale delle numerose città slave.

La moglie di Billung II è sconosciuta. Il primo e unico figlio era Mečeslav, nato nel 761.

Note 

Sovrani obodriti
Morti nel 789